Giōrgos Tsiaras – cestista greco
 Kōstas Tsiaras – politico greco